Ponyo steht für:

 Ponyo – Das große Abenteuer am Meer, japanischer Film

Ponyo ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Matata Ponyo (* 1964), kongolesischer Politiker